Edward Wilson est le nom de différentes personnes :
 Edward Adrian Wilson (1872-1912), explorateur, physicien, peintre, ornithologiste et naturaliste anglais ;
 Edward Osborne Wilson (1929-2021), entomologiste et biologiste américain connu pour son travail en évolution et sociobiologie.